Asterochiton är ett släkte av insekter. Asterochiton ingår i familjen mjöllöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mjöllöss
Asterochiton